Butry steht für:

 Jürgen Hahn-Butry (1899–1976), deutscher Schriftsteller
 Butry-sur-Oise, Ort in Frankreich
 Butry oder Butre, Fischerdorf in Ghana, siehe Fort Batensteyn